Турха́н Хатидже́-султа́н (; ок. 1627/1628 — 5 июля 1683) — жена османского султана Ибрагима I c титулом хасеки, мать султана Мехмеда IV, валиде-султан и регент Османской империи в первые годы правления сына; последняя представительница периода Султаната женщин.

Биография

Происхождение 
Турхан Хатидже-султан родилась приблизительно в 1627 или 1628 году и, по одной из версий, была русского происхождения. По словам современного украинского историка Тараса Чухлиба она «родилась на Украине». По версии французского купца Жан-Батиста Тавернье, посетившего Стамбул в 1668 году, Мехмед IV был «сыном Ибрагима и кавказской (черкесской) женщины». Турецкий историк и писатель  в романе «Кёсем Султан» изложил версию происхождения Турхан, согласно которой она была девушкой из украинской деревни, похищенной татарами. Турецкий историк  описывал её как «русскую девушку».

В возрасте около 12—14 лет Турхан была доставлена во дворец Топкапы в качестве подарка крымского хана матери султана Ибрагима I, Кёсем-султан. Энтони Алдерсон отмечает, что у Турхан был брат Юсуф-ага, проживавший в Стамбуле и умерший в январе 1689 года, однако неизвестно, когда и при каких обстоятельствах он попал в Османскую империю.

Хасеки и вдова султана 
Кёсем, считавшая, что девочку ждёт неплохое будущее в гареме, отдала её на воспитание во дворец своей младшей дочери Атике-султан. Во дворце Атике девочка получила соответствующее образование и вскоре вернулась в Топкапы, где стала наложницей султана. Отличавшаяся красотой и умом светловолосая голубоглазая Турхан быстро завоевала сердце Ибрагима I и получила статус хасеки. 2 января 1642 года Турхан Хатидже родила своего старшего сына, будущего султана Мехмеда IV. Также у Турхан и Ибрагима было две дочери — Гевхерхан-султан и Атике-султан. Вскоре после рождения второго сына, Ахмеда, умершего в младенчестве, Турхан потеряла своё влияние на султана.

Психическое состояние Ибрагима, как и ставшее результатом его правления критическое положение османского государства, стремительно ухудшались и к 1648 году все придворные группировки, включая мать султана, пришли к убеждению о необходимости его скорейшего свержения. 8 августа 1648 года султан был свергнут и через несколько дней убит. Во главе огромной страны оказался шестилетний сын Турхан, Мехмед. С восшествием на престол Мехмеда Турхан должна была получить титул валиде и все полагающиеся привилегии, однако в силу возраста — Турхан на тот момент была чуть старше двадцати лет — и неопытности она была отстранена от власти бабушкой маленького султана Кёсем-султан, которая к тому моменту успела побывать валиде-регентом дважды.

Амбициозная Турхан отказалась сдаваться без боя. За три года, что Кёсем провела у власти, Турхан успела приобрести немало сторонников, среди которых оказались глава чёрных евнухов и великий визирь; тем не менее на стороне Кёсем всё также оставались янычары. Несмотря на то, что Кёсем эффективно справлялась с обязанностями валиде-регента, в народе начинались волнения из-за большого влияния янычар на политику страны.

В начале 1651 года Турхан стало известно о том, что янычары с согласия Кёсем-султан планируют отравить Мехмеда IV и посадить на трон другого её внука, шехзаде Сулеймана, мать которого Салиха Дилашуб-султан казалась им более покладистой. Эти планы были переданы Турхан Мелеки-хатун, одной из служанок старшей валиде, которая оказалась двойным агентом. В ночь на 2 сентября 1651 года Кёсем-султан была задушена в своих покоях сторонниками Турхан, хотя достоверно неизвестно, было ли убийство спланировано и совершено по прямому приказу матери Мехмеда IV.

Валиде-регент 
Со смертью своей главной конкурентки Турхан получила титул валиде и стала регентом, а на первые роли при дворе выдвинулись её сторонники, главным из которых был Сулейман-ага, старший чёрный евнух Турхан-султан. Первым делом Турхан, поддерживаемая дворцовыми евнухами, отстранила от власти всех визирей — ставленников янычар. Великий визирь Абаза Сиявуш-паша I перешёл на сторону Турхан, должность шейх-уль-ислама занял Абусаид-эфенди, также сторонник матери султана. Предводители янычар во главе с Кара Чавуш Мустафа-агой, руководившие заговором против султана Мехмеда IV и его матери, были назначены губернаторами в отдалённые провинции и вскоре убиты по приказу султана, а их огромные состояния конфискованы. Новым великим визирем вскоре был назначен пожилой и безвольный .

Турхан, обладая всей полнотой власти, вместе с тем не отстранила от правления страной сына: вместе с Мехмедом ей удалось создать эффективный управленческий тандем, позволивший молодому султану набраться необходимого опыта ещё до совершеннолетия. За такое разумное разделение власти Мехмед любил и глубоко почитал мать всю свою жизнь. Из-за своей неопытности Турхан полагалась на других членов правительства, в первую очередь на великого визиря, который консультировал её по политическим вопросам.

В целом успешное правление Турхан было омрачено тремя проблемами: плачевное состояние флота, война с венецианцами на Крите и финансовый кризис, вызванный большими затратами на ведение этой войны. Чтобы побороть кризис, Турхан назначила на пост великого визиря , который провёл в стране ряд реформ, связанных прежде всего с жёсткой экономией. Реформы оказались непопулярны в народе, великие визири, сменявшиеся один за другим, были неспособны управлять огромной империей и Турхан стала терять власть. 1 марта 1656 года начался новый мятеж янычар, спустя два дня предводители мятежников были приняты султаном Мехмедом и потребовали от него казни 31 придворного сановника, включая Турхан-султан и главного чёрного евнуха. Перепуганный султан, рыдая, попросил лишь пощадить его мать. Янычары согласились на это и вскоре тела главного чёрного и главного белого евнухов были сброшены с дворцовой стены прямо в собравшуюся у дворца толпу. В ходе мятежа была убита и няня султана Мелеки-хатун, обвинённая в предательстве Кёсем-султан. Террор в отношении сторонников Турхан-султан продолжался несколько последующих недель. На пост великого визиря янычары вернули Сиявуш-пашу, который через месяц скончался. Анархия продолжалась почти два месяца, после чего советникам султана удалось посеять раздор между янычарами и османской кавалерией. Вскоре командующий янычар был казнён, а сами они угомонились. 15 сентября 1656 году на пост великого визиря был назначен Кёпрюлю Мехмед-паша, получивший более широкие полномочия, чем у его предшественников. Это назначение положило конец правлению женщин и ознаменовало начало эпохи династии Кёпрюлю. По утверждению историка Мустафы Наимы, именно валиде-султан Турхан и её сторонники предложили кандидатуру Кёпрюлю Мехмеда-паши на должность великого визиря.

Окончание регентства 

Так как делами государства стал заниматься великий визирь Кёпрюлю Мехмед-паша, Турхан активно занялась строительством. Первый свой проект валиде начала в 1658 году: в ответ на венецианскую блокаду Дарданелл в 1655 году, которая сделала невозможной поставку некоторых товаров (в том числе и продуктов) в Стамбул, Турхан заказала строительство двух крепостей у входа в пролив — проект, задуманный ещё Кёсем-султан. Крепости, одна на европейской стороне, вторая — на азиатской, были достроены в 1661 году и сохранились до наших дней. Этот проект поставил Турхан Хатидже на ту же ступень, что и Мехмеда Завоевателя и других султанов, которые построили крепости в том же самом районе.

Наибольшего признания Турхан добилась, достроив в Стамбуле Новую Мечеть Валиде. Эта мечеть имеет интересную историю строительства: первый камень мечети в Эминёню был заложен ещё Сафие-султан, прапрабабкой султана Мехмеда IV, в 1597 году; для строительства Сафие выбрала ту часть города, где проживало меньше всего мусульман, и хотела тем самым направить «неверных» в исламскую веру. Однако в 1603 году смерть султана Мехмеда III, сына Сафие, остановила строительство мечети, которое было возобновлено только спустя более полувека. В 1660 году площадь, где находилась недостроенная мечеть, пострадала от пожара. Пожар привлёк внимание Турхан и к самой мечети, строительство которой по её приказу было завершено в 1665 году. Кроме самой мечети в комплекс также вошли монарший павильон, начальная школа, общественный фонтан, рынок пряностей и большой мавзолей Турхан-султан. Комплекс получил славу первой имперской мечети, построенной женщиной.

Турхан стала последней представительницей Султаната женщин — валиде-регентом при малолетнем сыне. Она активно занималась благотворительностью и в народе была известна как покровительница бедных. Турхан Хатидже-султан умерла 5 июля 1682 или 1683 года в Эдирне и была похоронена в собственном тюрбе в Новой Мечети Валиде, где позднее был похоронен её сын и другие потомки.

В культуре 
Турхан является одним из персонажей турецкого фильма «Махпейкер» (2010) роль Турхан исполнила Башак Парлак. Она также появляется в конце второго сезона турецкого телесериала «Великолепный век. Империя Кёсем», роль исполняет Ханде Догандемир.

Турхан является главной героиней романа украинской журналистки Александры Шутко «Хатидже Турхан».

См. также 
 Список матерей султанов Османской империи

Примечания

Литература 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Женский султанат
Хасеки-султаны
Похороненные в мавзолее Турхан-султан
Валиде-султаны